Э́рич () — фамилия.

 Эрич, Елена (род. 1979) — сербская гандболистка.
 Эрич, Ненад (род. 1982) — казахстанский футболист сербского происхождения.